

Expressão vulgar
Dedilhação - Forma de masturbação

Pesca

 Peixe (Menticirrhus americanus) da família dos cienídeos.  

 Tipo de anzol, emplumado.

Aves
 Fêmea do Bem-te-vi 

Desambiguação